Giurgeni este denumirea mai multor localități din România:

 Giurgeni, Ialomița
 Giurgeni, Neamț
 Giurgeni, Bacău

Vezi și 
 Giurgiu (dezambiguizare)
 Giurgești (dezambiguizare)